Открытый чемпионат Австрии по теннису 2019 (англ. "2019 Generali Open Kitzbühel") - ежегодный мужской профессиональный теннисный турнир, проходящий в Кицбюэле (Австрия) на грунтовых кортах. Турнир относится к категории ATP 250, с основной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар, при призовом фонде около 561 тысяч евро. В текущем году турнир проходил с 29 июля по 3 августа 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 22 Июля 2019.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Деннис Новак 
  Себастьян Офнер
  Юрий Родионов

2. Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг 
  Йозеф Ковалик

3. Теннисисты, получившие специальный допуск 
  Томас Фаббиано
  Альберт Рамос Виньолас

4. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Маттиас Бахингер
  Уго Деллиен
  Гильермо Гарсия-Лопес
  Лукас Мидлер

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
  Официальный сайт 

Кицбюэль
Теннис
Июль 2019 года
Август 2019 года